Сибирцево — название населённых пунктов в России:

 Сибирцево — посёлок городского типа в Черниговском районе Приморского края.
 Сибирцево 1-е — село в Венгеровском районе Новосибирской области.
 Сибирцево 2-е — село в Венгеровском районе Новосибирской области.
 Сибирцево-3 — посёлок в Черниговском районе Приморского края.

Другое 
 Сибирцево — крупная узловая железнодорожная станция Владивостокского отделения Дальневосточной железной дороги.